Khoshk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khoshk (källa), Esfahan, 
 Khoshkī, ort, Gilan, 
 Khoshk (ort), Khorasan, 
 Darreh-ye Khoshkeh (dal i Alborz), 

Robotskapade Iranförgreningar